Drekavac može značiti:

 Drekavci ili urlikavci, rod majmuna čije vrste naselјavaju Srednju i Južnu Ameriku
 Drekavac (mitologija), mitološko biće koje se navodno susreće širom Srbije, Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, a koji se pojavlјuje i u mitologiji Južnih Slavena